Amerikai Egyesült Államok
 South Lebanon (Ohio)
 South Lebanon (Oregon)
 South Lebanon (Pennsylvania)